Вікі — вебсайт (або інша гіпертекстова збірка документів), що дозволяє користувачам змінювати самостійно вміст сторінок через браузер, використовуючи спрощену і зручнішу, порівняно з HTML, вікі-розмітку тексту.

 Вікі Крістіна Барселона () — американо-іспанський фільм Вуді Аллена, вийшов на екрани 15 серпня 2008 р. у США та 22 січня 2009 р. в Україні.
 Мета-вікі (англ. Meta-Wiki), або ж Мета-вікі Вікіпедії є веб сайтом, що побудований на вікі-платформі та який є допоміжним ресурсом для координації усіх проектів